Miejscowości w Polsce:
 Morawsko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Morawsko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka